W 2009 roku odbył się 87 mecz o Tarczę Wspólnoty, w którym zmierzyli się zwycięzca Premier League – Manchester United i zdobywca Pucharu Anglii – Chelsea. Mecz został rozegrany na Wembley w Londynie, 9 sierpnia 2010. Mecz zakończył się wynikiem 2:2. Gole strzelili Nani i Wayne Rooney – dla Manchesteru United oraz Ricardo Carvalho i Frank Lampard dla Chelsea. W rzutach karnych lepsza okazała się Chelsea.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Puchar Anglii w piłce nożnej (2008/2009)
 Premier League (2008/2009)

Przypisy 

2009 w piłce nożnej
2009